Bodeit ist der Familienname von: 
 Hartmut Bodeit
 Wolfgang Bodeit